Blue Weekend — третий студийный альбом британской рок-группы Wolf Alice, вышедший 4 июня 2021 года на лейбле . Продюсером был Markus Dravs. Альбом получил положительные отзывы критиков и возглавил британский национальный хит-парад UK Albums Chart.

Релиз 
24 февраля 2021 года Wolf Alice анонсировала название альбома и дату его первоначального выпуска — 11 июня, вместе с выпуском заглавного сингла «The Last Man on Earth». 3 мая 2021 года группа объявила, что выпуск альбома будет на одну неделю раньше, 4 июня.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, NME, Pitchfork. Он получил 91 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. На тот момент это была третья высшая оценка за 2021 год. BBC News назвали его лучшим альбомом группы.

Итоговые списки

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал на 1-м месте в британском национальном хит-параде UK Albums Chart с тиражом 36,182 копий продаж, став первым чарттоппером группы.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
Альбомы Великобритании
Альбомы инди-рока
Альбомы инди-попа
Альбомы шугейза
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart